Aleramo Beccuti (1503-1574) – giurista italiano
 Francesco Beccuti (1509-1553) – poeta italiano
 Renato Beccuti (1901-1968) – calciatore italiano